Knickerbocker Avenue (straat) - straat in New York
 Knickerbocker Avenue (Myrtle Avenue Line) - metrostation aan bovenstaande straat